Leedy ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Leedy (1938–2015), US-amerikanischer Komponist
 Jack J. Leedy (1921–2004), US-amerikanischer Psychiater
 John W. Leedy (1849–1935), US-amerikanischer Politiker